Ramnagar peut faire référence à :
 Ramnagar, un village du district de Kapilvastu au Népal ;
 Ramnagar, un village du district de Mahottari au Népal ;
 Ramnagar, un village du district de Nawalparasi au Népal ;
 Ramnagar, un village du district de Saptari au Népal.